Orlice, naseljeno mjesto u općini Travnik, BiH
 Vjetroelektrana Orlice, vjetroelektrana u Hrvatskoj